Мисс США 1961 () — 10-й конкурс красоты Мисс США, прошедший 13 июля 1961 года, в Майами-Бич, Флорида. Победительницей конкурса стала Шэрон Браун из штата Луизиана. На Мисс Вселенная 1961 года Шэрон стала 4-й Вице-Мисс.

Результаты

Штаты-участницы 

  — Делкен Росситер
  — Дианна Остерманн
  — Сьюллен Робинсон
  — Джуди Онстад
  — Ширли Оуенс
  — Микки Ламберт
  — Джуди Уолтон
  — Сьюзан Нельсон
  — Бонни Джонс
  — Карен Рейсвебер
  — Пэтси Гидденс
  — Нина Лу Ринглер
  — Кэти МакМанавэй
  — Дайанна Даффи
  — Дженис Оливер
  — Дикси Ли Кук
  — Памела Стеттлер
  — Мари Клибёрн
  — Марсия Чумблер
  — Флоренция Майетт
  — Шэрон Браун  — Элейн Кузик

  — Марлен Бритш
  — Джоан Робертс
  — Патрисия Сквайрс
  — Барбара Дайер
  — Гейл Бакстер
  — Карен Веллер
  — Гейл Вайншток
  — Эллен Липсоном
  — Диана Гьерсон
  — Георги Эдвардс
  — Александра Кьюрри
  — Алиса Инглеманн
  — Патриция Брюнетт
  — Нейла Нельсон
  — Джоан Зеллер
  — Анита Аткинс
  — Шейла Вэйд
  — Пегги ДеФрейтс
  — Ивонн Квик
  — Шерон Хоффман
  — Джанет ХаулиПредставительницы следующих штатов не принимали участие:''' Колорадо, Гавайи, Миннесота, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Вашингтон

См. также 
 Мисс Мира 1961
 Мисс Вселенная 1961
 Мисс Интернешнл 1961

Ссылки 
 Официальный сайт Мисс США

Майами
1961
События 13 июля
Июль 1961 года
1961 год во Флориде